Uzita ist:

 Uzita (Byzacena), eine antike Stadt in der afrikanischen Byzacena, südwestlich von Monastir (Tunesien)
 Titularbistum Uzita, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Uzita (Florida), Indianerstamm im Florida des 16. Jahrhunderts